Piotr Majchrzak (ur. 1939) – polski samorządowiec, prezydent Piły (1990–1994)
 Piotr Majchrzak (1963–1982) – ofiara stanu wojennego
 Piotr Majchrzak (ur. 1974) – polski kompozytor